Maria Teresia av Österrike-Este kan syfta på:
 Maria Teresia av Österrike-Este (1773–1832), drottning av Sardinien
 Maria Teresia av Österrike-Este (1817–1886), gemål till Henri d'Artois
 Maria Teresia av Österrike-Este (1849–1919), drottning av Bayern